Danbo steht für:
Danbo (Käse) aus Dänemark
Danbō, Manga- und Spielfigur (Papproboter)